Cheli est
 Cheli, un argot de Madrid.

Patronyme

 Giovanni Cheli (né le   à Turin), est un cardinal italien de l'Église catholique romaine, président émérite du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement depuis 1998.
 Maurizio Cheli (né le , à Modène, en Émilie-Romagne - ) est un spationaute italien.